Bobo (luidsprekers), hoogwaardig luidsprekersysteem van Deense ingenieurs Lars & Ivan;
Bobo (sportbestuurder), een bijnaam voor een bestuurder in de sportwereld;
Bobo (Amerikaans stripfiguur), het maatje van Yogi Bear;
Bobo (Nederlands stripfiguur), hoofdfiguur uit het gelijknamige tijdschrift;
Bobo (televisieprogramma), kinderprogramma naar het gelijknamig tijdschrift;
Bobo (tijdschrift), tijdschrift gericht op kleuters;
Bobo (Belgische stripreeks) of in het Nederlands Jaap, een stripreeks van de Belgen  Maurice Rosy en Paul Deliège
Bobo (voetballer), een Braziliaans voetballer;
Bobo (volk), een etnische groepering in Afrika, met name in Burkina Faso;
Bobo the Bear, een Muppet bekend van Muppets Tonight;
Bobo-Dioulasso, een stad in Burkina Faso;
Bobobo-bo Bo-bobo, een Japanse manga;
Bourgeois Bohémien, een sociologische term om het neo-gauchisme in Europa aan te duiden;
DJ BoBo, een Zwitserse dj;
 Raimundo Nonato Tavares da Silva, een Braziliaanse voetballer met de bijnaam Bobô.